Jožef Petrovič je ime več znanih oseb:
 Jožef Petrovič (ekonomist) (roj. 1958)
 Jožef Petrovič (glasbenik) (1889–1980)